Quintana steht für:
 Quintana, Lagerweg, siehe Römisches Militärlager
 Quintana (Turnier), mittelalterliche Reitturniere
 Quintana (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Quintana (Gattung), Gattung der Lebendgebärenden Zahnkarpfen
 Quintana – Er kämpft um Gerechtigkeit, italienischer Film von Vincenzo Musolino (1969)
 Museum Quintana, römisches Museum in Künzing, Niederbayern

Quintana ist der Name folgender

Orte:
 Quintana (Belmonte), Parroquia und Ort in Asturien
 Quintana (Texas), Stadt in Texas
 Quintana (São Paulo), Stadt im Bundesstaat São Paulo in Brasilien
 Quintana (Uruguay), Ort in Uruguay

geografischer Objekte:
 Quintana, lateinischer Name für das Kastell Künzing, Niederbayern
 Quintana-Insel, Insel vor Grahamland, Antarktika